Il doppio del torneo di tennis Women's ITF Irapuato Club de Golf Santa Margarita 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alla Kudrjavceva e Ol'ga Savčuk che hanno battuto in finale Aleksandra Krunić e Amra Sadiković 4-6, 6-2, [10-6].

Teste di serie 

 Alla Kudrjavceva /  Ol'ga Savčuk (Campionesse)
 Caroline Garcia /  Julia Glushko (primo turno)

 Paula Kania /  Polina Pekhova (quarti di finale)
 Magda Linette /  Katarzyna Piter (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Women's ITF Irapuato Club de Golf Santa Margarita 2013